oeminfo.ini — это файл конфигурации в Microsoft Windows, который содержит информацию о производителе (поставщике) компьютера. Эта информация отображается на вкладке Общие диалогового окна Свойства системы. Физически файл расположен в каталоге %systemroot%\SYSTEM32. Как правило, в этой папке находится ещё один файл — Oemlogo.bmp. Последний файл является картинкой, которая отображается на вкладке Общие рядом с информацией о производителе компьютера.

Пример содержимого файла oeminfo.ini
[General]
Manufacturer = Компания, Inc.
Model = Brand X Processor
SupportURL = http://www.компания.com
LocalFile = C:\Winnt\Web\имя_локального_файла.htm

[Support Information]
Line1= Техническая поддержка.
Line2= Обновления драйверов и ответы на часто возникающие
Line3= вопросы можно получить на веб-сайте Название компании,
Line4= в разделе технической поддержки:
Line5= 
Line6= http://www.компания.com/techsupport.

Для облегчения создания файла можно использовать программу OEM Info Editor XP

См. также 
 autorun.inf
 .ini
 desktop.ini

Примечания 

Файлы конфигурации
Компоненты Windows